Prince Vaillant peut se référer à:
 Prince Vaillant, une série de bandes dessinées américaines (publiée à partir de 1937) qui a été adaptée un certain nombre de fois :
 Prince Vaillant, un film américain réalisé par Henry Hathaway, sorti en 1954 ;
 Prince Vaillant, un autre film sorti en 1997 ;
 , le jeu de rôle, édité par Chaosium en 1989 (mais apparemment jamais traduit en français) ;
 La Légende de Prince Vaillant, une adaptation en série télévisée d'animation, diffusée entre 1991 et 1994.